Chicago Cardinals ist der Name folgender Sportvereine:

 Chicago Cardinals (Eishockey), ehemaliges Eishockeyteam aus Chicago, spielte von 1926 bis 1927 in der American Hockey Association
 Chicago Cardinals (Football), von 1920 bis 1959 Name des American-Football-Teams Arizona Cardinals aus der National Football League